

Calcio a 5 
Coppa Italia di Serie A2 2008-2009 (calcio a 5) – 10ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 maschile.

Pallavolo 
Coppa Italia di Serie A2 2008-2009 (pallavolo maschile) – 12ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.
Coppa Italia di Serie A2 2008-2009 (pallavolo femminile) – 12ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo femminile.